Sobretensión puede referirse a los siguiente conceptos:

En electricidad, sobretensión es el aumento de tensión eléctrica.
En electroquímica, sobretensión es la diferencia de potencial (en voltios) entre una semirreacción determinada termodinámicamente por su potencial de reducción y el potencial en que se observa experimentalmente el proceso redox.